US Open 2022 představoval 142. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. 54. ročník v otevřené éře probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Laykold v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow – Corona Parku, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA mezi 29. srpnem až 11. zářím 2022. Překonána byla rekordní návštěvnost z roku 2019, když do areálu během dvou týdnů zavítalo 776 120 diváků a v rámci třítýdenních akcí 888 044 osob.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace s Americkou tenisovou asociací v rámci kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP Tour 2022 a žen WTA Tour 2022. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů. US Open 2022 se stal třetím ze čtyř navazujících grandslamů, na nichž byl testován jednotný formát ukončení rozhodujících setů téměř všech soutěží dospělých, juniorů i vozíčkářů včetně kvalifikací. Za stavu her 6–6 v rozhodující sadě tak poprvé následoval supertiebreak do 10 bodů, s minimálně dvoubodovým rozdílem. Při osvědčení sjednoceného formátu jej ITF plánovala implementovat do pravidel.

Trojnásobný vítěz Novak Djoković nesplnil podmínku ke vstupu do Spojených států vyžadující naočkování cizinzů proti covidu-19. Kvůli odmítnutí vakcinace již nestartoval ani na Australian Open 2022. Ve 40 letech profesionální kariéru ukončil bývalý první muž deblové klasifikace Bruno Soares z Brazílie. Rovněž šestinásobná newyorská šampionka Serena Williamsová ohlásila během srpna 2022 odchod z profesionálního tenisu na US Open. Postupem do třetího kola navýšila vlastní rekord US Open v počtu 108 vyhraných dvouher. Navzdory záměru ukončit kariéru však v říjnu téhož roku uvedla, že „ještě neskončila“ a šance na její návrat jsou vysoké.

Flushing Meadows poprvé vyhráli tenisté narození ve 21. století, Španěl Carlos Alcaraz a světová jednička Iga Świąteková, která se stala první vítězkou jakékoli soutěže dospělých z Polska. Alcaraz se premiérově posunul do čela žebříčku ATP, v 19 letech jako nejmladší první hráč v historii a vůbec první teenager. V ženské čtyřhře zkompletovaly Češky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou kariérní grandslam, kariérní Zlatým slam a vůbec jako první ženský pár historie i kariérní Super Slam. Čtrnáct singlistů debutovalo v hlavní soutěži grandslamu. Francouzka Alizé Cornetová zasáhla jako první tenista v historii do 63. grandslamové dvouhry za sebou.

142. ročník 

142. ročník US Open se odehrával mezi 29. srpnem až 11. zářím 2022 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Od roku 2020 probíhal na tvrdém povrchu Laykold. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. Ve všech sadách byl hrán tiebreak, v rozhodující měl poprvé podobu 10bodového supertiebreaku. Soutěže se konaly na 17 z celkového počtu 22 dvorců vnitřního areálu. Hlavními arénami byly největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium, Stadion Louise Armstronga a Grandstand Stadium.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské a ženské dvouhry se 128 singlisty, mužská i ženská čtyřhra se vrátily k formátu 64 párů a do smíšené čtyřhra nastoupilo 32 dvojic. Konaly se také juniorské soutěže hráčů do 18 let v kategorii Grade A (4.–10. září) a turnaje vozíčkářů a kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, zařazené do kategorie Grand Slamu (7.–11. září).

V důsledku invaze Ruska na Ukrajinu na konci února 2022 řídící organizace tenisu ATP, WTA a ITF s grandslamy 1. března rozhodly, že ruští a běloruští tenisté mohli dále na okruzích startovat, ale do odvolání nikoli pod vlajkami Ruska a Běloruska. Americká tenisová asociace pak 14. června 2022 uvedla, že na newyorský grandslam umožní start všem tenistům splňujícím podmínky k účasti bez ohledu na národnost.

Vítězové 
Mužskou dvouhru ovládl Carlos Alcaraz, který získal první kariérní grandslam. V 19 letech, 4 měsících a 6 dnech věku se po skončení stal historicky nejmladší světovou jedničkou na žebříčku ATP, nejmladším grandslamovým šampionem od Nadala na French Open 2005, druhým nejmladším vítězem US Open po Samprasovi z roku 1990 a prvním mužským držitelem majoru narozeným ve 21. století. Flushing Meadows ovládl jako čtvrtý Španěl.

Ženskou dvouhru vyhrála světová jednička Iga Świąteková, která po triumfech na French Open 2020 a 2022 získala třetí grandslam, ve 21 letech jako nejmladší trojnásobná grandslamová šampionka od 20leté Marie Šarapovové v roce 2008. Ve Flushing Meadows postoupila do finále jako druhý polský tenista, po Jadwize Jędrzejowské z roku 1937, a stala se vůbec prvním polským vítězem jakékoli soutěže dospělých.
 
V mužské čtyřhře trofej obhájila první světová dvojice složená z Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho. Její členové vybojovali, po triumfech na Australian Open 2020 a US Open 2021, třetí grandslamový titul z mužské čtyřhry a osmý společný. V otevřené éře tenisu Flushing Meadows dokázali před nimi trofej obhájit pouze Australané Todd Woodbridge s Markem Woodfordem vítězstvím roce 1996.

Šampionkami ženské čtyřhry se staly Češky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou, které jako sedmý pár zkompletovaly kariérní grandslam ve čtyřhře, po sestrách Williamsových se staly druhu dvojicí s kariérním Zlatým slamem a vůbec jako první pár v historii dosáhly na kariérní Super Slam. V grandslamové sezóně 2022 zůstaly neporaženy, s bilancí zápasů 18–0, když se z Roland Garros 2022 odhlásily pro pozitivní covidový test Krejčíkové.

Ve smíšené čtyřhře triumfovali Australané Storm Sandersová a John Peers, kteří si připsali první grandslamové tituly ze smíšené čtyřhry. Stali se tak první vítěznou, ryze australskou dvojicí od Stubbsové s Woodbridgem v roce 2001.

Galerie vítězů

Mediální pokrytí 
Ve Spojených státech poosmé držela exkluzivitu na vysílací práva stanice ESPN, která zajišťovala živé přenosy z celé US Open Series. ESPN uzavřela jedenáctiletý kontrakt na období 2015–2026 v hodnotě 825 milionu dolarů. Na americkém území disponovala právy na tři ze čtyř grandslamů kalendářního roku.

Dotace turnaje 
Celková dotace US Open 2022 činila 60 102 000 amerických dolarů, což představovalo meziroční navýšení o 4,59 %. Rozpočet kvalifikačního turnaje ve výši přes 6 milionů dolarů znamenal nárůst o 223 % proti roku 2016. Vyřazení v prvních kolech dvouher obdrželi 80 tisíc dolarů, představující meziroční zvýšení o 6,7 %. Vítězové dvouher si připsali 2,6 milionu dolarů, o sto tisíc dolarů více než v roce 2021. Na poražené finalisty čekala částka 1,3 milionu dolarů.

Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčků ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém byli tenisté vyřazeni.

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Odhlášení

Mužská dvouhra

Nasazení

Úplný seznam 
Žebříček ATP  z 18. červenci 2022, v určujícím vydání pro účast v hlavní soutěži či kvalifikaci.
  Hugo Dellien (74.) → nahradil jej  Fernando Verdasco ()
  Lloyd Harris (46.) → nahradil jej  Tim van Rijthoven (101.)
  Gaël Monfils (20.) → nahradil jej  Taró Daniel (102.)
  Alexander Zverev (2.) → nahradil jej  Stefan Kozlov (103.)
  Reilly Opelka (17.) → nahradil jej  Jack Sock (104.)
  Novak Djoković (7.) → nahradil jej  Corentin Moutet ()

Ženská dvouhra 
Žebříček WTA k 18. červenci 2022, v určujícím vydání pro účast v hlavní soutěži či kvalifikaci.
  Anastasija Pavljučenkovová (97.) → nahradila ji  Tatjana Mariová (100.)
  Markéta Vondroušová (49.) → nahradila ji  Rebecca Marinová (101.)
  Kristína Kučová (90.) → nahradila ji  Jule Niemeierová (102.)
  Angelique Kerberová (31.) → nahradila ji  Kamilla Rachimovová ()

Mužská čtyřhra 
  Pedro Cachín /  Francisco Cerúndolo → nahradili je  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas
  Roberto Carballés Baena /  Pablo Carreño Busta → nahradili je  Federico Coria /  Cristian Rodríguez
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul → nahradili je  Diego Hidalgo /  Fabien Reboul
  Tommy Paul /  Jack Sock → nahradili je  Daniel Altmaier /  Thiago Monteiro
  Diego Schwartzman /  Camilo Ugo Carabelli → nahradili je  Nikoloz Basilašvili /  Hans Hach Verdugo

Ženská čtyřhra 
  Marie Bouzková /  Laura Siegemundová → nahradily je  Chan Sin-jün /  Jevgenija Rodinová
  Lucie Hradecká /  Sania Mirzaová → nahradily je  Lucie Hradecká /  Linda Nosková
  Anhelina Kalininová /  Jelena Rybakinová → nahradily je  Catherine Harrisonová /  Ingrid Neelová
  Anett Kontaveitová /  Shelby Rogersová → nahradily je  Alicia Barnettová /  Olivia Nichollsová
  Jasmine Paoliniová /  Martina Trevisanová → nahradily je  Wang Sin-jü /  Ču Lin

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží. Divoké karty pro zástupce australského a francouzského tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association a Fédération Française de tennis. Francouzská federace je udělila Ugovi Humbertovi a Harmony Tanové, přemožitelce Sereny Williamsové ve Wimbledonu 2022. Australský svaz zvolil Rinkyho Hijikatu a Jaimee Fourlisovou.

Smíšená čtyřhra 
  Jaeda Danielová /  Richard Ciamarra
  Catherine Harrisonová /  Robert Galloway
  Louisa Chiricová /  Bradley Klahn
  Madison Keysová /  Bjorn Fratangelo
  Caty McNallyová /  William Blumberg
  Robin Montgomeryová  /  Nicholas Monroe
  Alycia Parksová /  Christopher Eubanks
  Bernarda Peraová /  Jackson Withrow

Kvalifikanti 
Před rozehráním hlavních soutěží probíhaly mezi 23. až 26. srpnem 2022 kvalifikace v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové. Do dvouher z nich postoupilo osmmnáct mužů a sedmnáct žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté nastoupili do hlavních soutěží pod žebříčkovou ochranou (PR – chráněný žebříček).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

 
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022